Высшая лига Таджикистана 2022 (2022 Лигаи Олии Тоҷикистон) — 31-й розыгрыш Чемпионата Таджикистана по футболу. Стартовал 2 апреля 2022 года и завершился 27 ноября этого же года.

В турнире приняли участие 10 клубов из 7 городов Таджикистана. По сравнению с прошлым сезоном, высшую лигу покинули «Куктош» и «Душанбе-83». Дебютантом сезона стал победитель первой лиги прошлого сезона «Равшан» из Зафаробода. Также в лигу вернулся семикратный чемпион прошлых лет — «Регар-ТадАЗ».

Чемпионский титул защищал душанбинский «Истиклол». И в новом сезоне команда подтвердила свой класс. Серебряные медали выиграл кулябский «Равшан». Бронзовые медали завоевал «Худжанд» из одноимённого города. Неудачно выступили «Регар-ТадАЗ» и «Равшан (Зафаробод)», вернувшиеся в первый дивизион.

В ходе чемпионата «Истиклол» проиграл лишь два матча: в 1 туре уступили с минимальным счётом «ЦСКА-Памир» и в 3 туре чемпионского раунда также уступили «Равшану».

Лучшим бомбардиром чемпионата в четвёртый раз стал Манучехр Джалилов из «Истиклола», забивший 16 голов.

Команды 
28 февраля Федерация футбола Таджикистана анонсировала, что 10 команд примут участие в сезоне 2022.

Personnel and sponsoring

Foreign players 
Tajikistan Higher League clubs are allowed to register seven foreign players, with five being able to be on the pitch at the same time.

In bold: Players that have been capped for their national team.

Managerial changes

Примечания 

2022
Таджикистан
Спорт в Таджикистане в 2022 году